Uefacupen 1992/1993 vanns av Juventus, Italien efter finalseger mot Borussia Dortmund, Tyskland.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Första mötet

Andra mötet 

Juventus vinnare med sammanlagt 6-1

Se även 
 Uefa Champions League 1992/1993
 Europeiska cupvinnarcupen 1992/1993

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1992/1993
Fotbollssäsongen 1992/1993
1992 i Europa
1993 i Europa